L'expression « Collège unique » peut désigner :
 Le principe d'organisation du collège en France
 Durant l'Algérie française, le Collège unique, instauré par la loi du , est la réunion des deux collèges électoraux institués dans le statut de 1947 qui distinguait un premier collège composé des « citoyens de statut civil de droit français » et de quelques dizaines de milliers de « citoyens de statut local » (musulman) et un deuxième collège comprenant la masse des autres citoyens de droit local. Le collège unique est complété par un décret d' accordant le droit de vote des femmes musulmanes.

Voir aussi 

 Unique (homonymie).
 Fils unique (homonymie).
 Sens unique (homonymie).